Plusieurs villes francophones possèdent une rue, une avenue ou une place Sainte-Catherine :

Place Sainte-Catherine à Bruxelles
 Rue Sainte-Catherine à Liège
 Rue Sainte-Catherine à Tournai

Québec
 Rue Sainte-Catherine à Montréal

Avenue Sainte-Catherine à Avignon
 Rue Sainte-Catherine à Bayonne
 Rue Sainte-Catherine à Bordeaux
 Rue Sainte-Catherine à Lille
 Rue Sainte-Catherine à Lyon
 Rue Sainte-Catherine à Nancy
 Rue Sainte-Catherine à Nantes
 Rue Sainte-Catherine à Montpellier
 L'ancienne rue Sainte-Catherine d'Enfer à Paris
 Rue Sainte-Catherine à Strasbourg
 Rue Sainte-Catherine à Toulouse

Catherine Rue